Тепизила има више значења:

 Тепизила, Примера Сексион (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепизила (Чијаутемпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тепизила (Теолочолко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тепизила (Папалотла де Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику